Пионе Систо Ифоло Эмирмийя (; родился 4 февраля 1995 года, Кампала) — датский футболист, полузащитник клуба «Мидтьюлланн» и сборной Дании. Участник чемпионата мира 2018 года.

Систо родился в Уганде в семье выходцев из Южного Судана.

Клубная карьера 

Пионе — воспитанник клуба «Мидтьюлланн». 18 ноября 2012 года в матче против «Копенгагена» он дебютировал в датской Суперлиге. 19 июля 2013 года в поединке против «Орхуса» Систо забил свой первый гол за клуб. 2 марта 2014 года в матче против «Копенгагена» Пионе сделал «дубль». В 2015 году Систо выиграл чемпионат в составе «Мидтьюлланна».

Интерес к Пионе проявляли испанская «Барселона», португальский «Порту», итальянские «Милан» и «Ювентус», английский «Арсенал». По информации De Telegraaf, нидерландский «Аякс» предлагал за футболиста 7 млн евро.

18 февраля 2016 года в матче Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед» он забил один из голов, принеся своей команде историческую победу.

31 июля Пионе перешёл в испанский клуб «Сельта». 22 августа в матче против «Леганес» он дебютировал в Ла Лиге. 25 сентября в поединке против «Эспаньола» Систо забил свой первый гол за «Сельту».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Дании Пионе принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чехии, Германии и Швеции. В поединке против чехов Систо забил гол.

4 сентября 2015 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2016 против сборной Албании Пионе дебютировал за сборную Дании.

В 2018 году Систо принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Австралии, Франции и Хорватии.

Достижения 

Клубные

 «Мидтьюлланн»
  Чемпионат Дании по футболу — 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Сельта»